Масиейра (порт. Macieira) — топоним.

 Масиейра (Лозада) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Масиейра (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 Масиейра (Сернанселье) — район в Португалии, входит в округ Визеу.